Miejscowości:
 Río Bueno – miasto w Chile, w regionie Los Ríos
 Rio Bueno – wieś rybacka położona w regionie Trelawny

Rzeki:
 Rio Bueno – rzeka na Jamajce
 Río Bueno – rzeka w Chile